Il doppio del torneo di tennis Shymkent Womens 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Valentina Ivachnenko e Kateryna Kozlova che hanno battuto in finale Nigina Abduraimova e Ksenia Palkina 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Valentina Ivachnenko /  Kateryna Kozlova (Campionesse)
 Kim-Alice Grajdek /  Justyna Jegiołka (quarti di finale)

 Anna Danilina /  Michaela Hončová (semifinali)
 Tetjana Arefyeva /  Aleksandra Romanova (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Shymkent Womens 2012